Kössler, Kößler, Koessler oder Koeßler ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kössler (* 1975), österreichischer Schriftsteller
 Georg Kössler (* 1984), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

 Gregor Kössler (* 1969), österreichischer Diplomat
 Hans Koessler (1853–1926), deutscher Komponist
 Hans Kößler (Schreiner) (1892–1974), deutscher Unternehmer
 Henning Kößler (1926–2014), deutscher Philosoph
 Janette Kössler (* 1983), österreichische Schauspielerin
 Joachim Kößler (* 1950), deutscher Bankmanager und Politiker (CDU)
 Karl Kössler (* 1924), Leiter des Luftfahrt-Bundesamtes 1971–1986
 Ludwig Koeßler (1861–1927), österreichischer Volksbildner und Jurist 
 Markus Kössler (* 1966), deutscher Musiker
 Melissa Kössler (* 2000), deutsche Fußballspielerin
 Michael Kössler (auch Kößler, Kösler, Koeßler; um 1670–nach 1734), deutscher Bildhauer
 Paul Koeßler (1896–1987), deutscher Maschinenbauer
 Paul Kößler (* 1919), deutscher Eishockeyspieler
 Reinhart Kößler (* 1949), deutscher Soziologe
 Till Kössler (* 1970), deutscher Pädagoge und Historiker
 Walter Maier-Kößler (1914–1994), deutscher Maler

Kössler steht für:
 Kössler, Abkürzung für das Personenlexikon von Lehrern des 19. Jahrhunderts